Кызыл — слово тюркского происхождения, входящее в состав ряда исторических названий и топонимов. В переводе означает «красный».

 Кызыл — столица Тувы.
 Кызыл — аэропорт г. Кызыл.
 Кызыл Байрак (красное знамя)
 Кызыл Батыр (красный богатырь)
 Кызыл-Юлдуз (красная звезда)
 Кызыл-Агач (красное дерево, ольха) — залив Каспийского моря.
 Кызылагадж — село в Азербайджане.
 Кызыл-Агаш (красное дерево, ольха) — город в Казахстане.
 Кызыл-Арслан (красный лев)
 Кызыл-дёре (золотая долина) — река в Дагестане.
 Кызыл-Ирмак (красная река) — река в Турции.
 Кызыл-Кала (красная крепость)
 Кызыл-Кум (красные пески) — пустыня в Средней Азии.
 Кызыл-Орда — город в Казахстане.
 Кызыл-тан (красная заря) — газета на татарском языке Республики Башкортостан.
 Кызыл-Таш (красный камень)
 Кызыл-Яр (красный обрыв)
 Кызыл (месторождение) — золотоносное месторождение востоке Казахстана.

См. также 
 Кизил (пещеры)  — археологический памятник в уезде Бай Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае.
 Кизел — река и город в Пермском крае.
 Кизил — кустарник с красными ягодами.